JTA est un sigle qui peut désigner :
 Java Transaction API, une API présente dans la spécification Java EE ;
 Japan Transocean Air, une compagnie aérienne ;
 , qui donne notamment JTA Skyway, un nom du monorail de Jacksonville ;
 Jewish Telegraphic Agency, une agence d'information destinée à la communauté juive;
 Junction Tree Algorithm (en français, algorithme de l'arbre de jonction), en informatique,  un algorithme d'apprentissage automatique.